Luigi Faroppa – dirigente sportivo e allenatore di calcio italiano
 Vittorio Faroppa – calciatore e allenatore di calcio italiano